Liuzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Liuzzi (1895–1983), italienischer General
 Mondino dei Luzzi (1275–1326), Anatom und Professor der Medizin in Bologna
 Vitantonio Liuzzi (* 1981), italienischer Automobilrennfahrer

Liuzzi steht für:

 Liuzzi (U-Boot), ein italienisches U-Boot